Partido Comunista Salvadorenho - partido de El Salvador
 Partido Comunista Sammarinese - partido de San Marino